Doleschall Pál (1700–1778) nyelvész, evangélikus lelkész
Doleschall Pál (1938–2021) fizikus